O Juventude Clube do Norte é um clube desportivo da ilha da Boa Vista em Cabo Verde. Atua nos departamentos de futebol e atletismo.

Estádio

O Estádio Arsénio Ramos foi aberto em 9 de fevereiro de 2008.

Títulos
Taça da Boa Vista (Bubista): 1
2011/12

Super Taça da Boa Vista (Bubista): 1
2011/12

Taça de Associação da Boa Vista: 1
2011/12

Palmarés

Classificações

Regionais

Estatísticas 
Melhor posição nas taças: 1a (regional)
Apresentadas na taças:
Nacionais: Um, em 2012
Regionais: 11
Apresentadas na competições das super taças regionais: Um, em 2012

Ligações externas
Juventude do Norte na Facebook
Juventude do Norte na Zerozero
 Juventude do Norte na Sports Mídia 

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular da Boa Vista
Clubes de futebol fundados em 1976